Die Nottingham Open 1997 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. Juni 1997 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1997 und wurde im Freien Rasen ausgetragen.

Bei der dritten Ausgabe des Turniers unterlag der Titelverteidiger Jan Siemerink im Achtelfinale. Es gewann der Lokalmatador Greg Rusedski seinen vierten Einzeltitel. Im Finale schlug er den Slowaken Karol Kučera in zwei Sätzen. Letztmalige Turniersieger im Doppel Mark Petchey und Danny Sapsford schieden dieses Jahr zum Auftakt aus. Es setzten sich die topgesetzten Ellis Ferreira und Patrick Galbraith durch, die den 6. bzw. 31. Titel im Doppel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1997
Tennisturnier in Nottingham